Пеура () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пеура, Йохан (1879—1918) — финский политик, революционер, член Социал-демократической партии Финляндии.
 Пеура, Пекка (род. 1981) — финский кёрлингист.